Puras bezeichnet:

 eine Gemeinde in der spanischen Provinz Valladolid, siehe Puras (Valladolid)

Puras ist der Familienname folgender Personen:

 Jesús Puras (* 1963), spanischer Rallyefahrer

Pūras ist der Familienname folgender Personen:

 Dainius Pūras (* 1958), litauischer Psychiater